Ranalli – nobile famiglia originaria dell'Abruzzo

Persone 
 Anna Ranalli – modella, attrice e cantante italiana, Miss Europa 1960
 Ferdinando Ranalli – letterato, storico, critico letterario, patriota, bibliotecario, uomo politico e purista italiano
 Giovanni Ranalli – politico e sindacalista italiano
 Silvia Ranalli – soprano italiano